Dagmar (Anders Zorn) - een schilderij
 Dagmar (voornaam) - meestal een meisjesnaam
 Dagmar van Bohemen - koningin-gemaal van Denemarken (1186-1212)
 Dagmar Neubauer - Duits atlete
 Dagmar van Denemarken (1847-1928) - Deense prinses en tsarina van Rusland
 Dagmar van Denemarken (1890-1961) - Deens prinses, jongste dochter van de Deense koning Frederik VIII en koningin Louise
 Dagmar Mair unter der Eggen - Italiaans snowboardster
 Dagmar Bloeming - Nederlands softbalster